{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Saint-Vincent 
| Officiële naam     = Campionati Internazionali Della Valle D'Aosta
| Plaats             = Saint-Vincent
| Land               = Italië
| Auspiciën          = Men's Tennis Council
| Deelnemers         = 32 enkel / 16 dubbel
| Categorie          = Grand Prix
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = $ 85.000 
| Jaar               = 1986
| Datum              = 11 - 17 augustus
| Editie             = 1
| Vorige             = —
| Volgende           = 1987
| Winnaar enkelspel  =  Simone Colombo
| Winnaar dubbelspel =  Libor Pimek Pavel Složil
}}
Het ATP-toernooi van Saint-Vincent 1986 (met de officiële naam Campionati Internazionali Della Valle D'Aosta'') werd gespeeld van 11 tot en met 17 augustus 1986. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Italiaanse stad Saint-Vincent. Simone Colombo won zijn eerste en enige titel in het enkelspel op het hoogste niveau.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe link 
 Enkel schema

Saint-Vincent
ATP-toernooi van Saint-Vincent